Oceaniska mästerskapet i fotboll 2008 var den åttonde upplagan av turneringen, och ett nytt format infördes. Lagen möttes hemma och borta i seriespel där alla mötte alla på Fifa-matchdatum under 2007 och 2008. Turneringen ingick i OFC-kvalet till VM 2010. Turneringen var annorlunda jämfört med föregående upplagor: 2004 års vinnare Australien deltog inte, då man lämnat OFC för AFC, och för första gången sedan 1996 fanns ingen speciell spelplats. Till skillnad från 2004, då åtta lag deltog, medverkade bara nya lag.

Turneringen vanns av Nya Zeeland, som kvalade in till Fifa Confederations Cup 2009 i Sydafrika, och VM-kvalets playoff mot AFC-kvalets femma Bahrain, där Nya Zeeland gick vidare.

Kvalificerade lag 
De fyra deltagande lagen 2008 var:

  (direktkvalificerade)
  (guldmedaljör i Södra Stillahavsspelen 2007)
  (silvermedaljör i Södra Stillahavsspelen 2007)
  (bronsmedaljör Södra Stillahavsspelen 2007)

Resultat

Poängtabell

Matcher

Målskyttar 
Totalt gjordes 39 mål på 12 matcher, ett genomsnitt på 3,25 mål per match.

Spelare i fet stil till andra kvalomgången till VM 2010.

8 mål
 Shane Smeltz

5 mål
 Michel Hmaé

3 mål
 David Mulligan

2 mål

 Maciu Dunadamu
 Roy Krishna

 Osea Vakatalesau

 Pierre Wajoka

 Francois Sakama

1 mål

 Salesh Kumar
 Valerio Nawatu
 Patrick Diaike
 Ramon Djamali

 Ramon Gjamaci
 Mael Kaudre
 Marius Mapou

 Jeremy Christie
 Ben Sigmund
 Ivan Vicelich

 Derek Malas
 Etienne Mermer
 Jean Nako Naprapol

Anmärkningslista

Externa länkar 
 RSSF. Läst 21 februari 2010.

Källor

Referenser 

2007 i Oceanien
2008 i Oceanien
Fotbollsåret 2007
Fotbollsåret 2008
2008

pl:Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010 (eliminacje strefy OFC)#Runda druga - Puchar Narodów Oceanii 2008